Een watertaxi of ander openbaar vervoer te water
 DeWaterbus, tussen Lillo, Kallo, Zwijndrecht, Antwerpen, Kruibeke en Hemiksem.
 De Waterbus Rotterdam-Drechtsteden
 Aquabus, een Nederlandse vervoermaatschappij